UEFA Women's Champions League er en international fodboldturnering for klubber i kvindefodbold, som spiller i nationer, som er medlem af UEFA. Turneringen blev første gang spillet i 2001-02 under navnet UEFA Women's Cup og skiftede navn til UEFA Women's Champions League i forbindelse med 2009-10-udgaven. Den vigtigste ændring var, at man inkluderede nummer to i de nationale mesterskaber fra otte af de rankede lande, og at finalen blev spillet som en kamp og i den samme by som UEFA Champions League-finalen.

Olympique Lyonnais er den mest vindende klub i turneringens historie. De har vundet titlen syv gange.

Finaler 
UEFA Women's Cup var en fodboldturnering for europæiske klubber. Den startede i 2001-02-sæsonen i forbindelse med den øgede interresse for kvindefodbold. Holdene kvalificerer sig ved at vinde enten landsturneringen eller pokalturneringen i deres land.

UEFA Women's Cup finaler

UEFA Women's Champions League finaler

Resultater

Resultater efter hold 

Flere tyske spillere har vundet Champions League mere end to gange. Viola Odebrecht og Conny Pohlers har begge vundet den fire gange, Josephine Henning, Alexandra Popp og Nadine Keßler har vundet tre gange. Pohlers er den eneste, som har vundet turneringen med tre forskellige klubber (Potsdam 2005, Frankfurt 2008 og Wolfsburg 2013, 2014).